Johanna von Portugal ist der Name folgender Personen:

Johanna von Portugal (1452–1490), portugiesische Prinzessin und Selige
Johanna von Portugal (1439–1475), Infantin von Portugal und Königin von Kastilien